Johannes Enckhausen, auch Johann Enckhausen und Johann Enckhusen, (geboren 1676 in Ebstorf; gestorben 1758) war ein deutscher evangelischer Geistlicher und Superintendent.

Leben 
1701 wirkte Enckhausen an der Kirche St. Marien in Uelzen, ab 1710 als Superintendent in Sulingen und ab 1734 als solcher in Sievershausen, wo er noch 1750 lebte.

Weblinks 
 
 Johann Enckhusen, Gemeinsamer Verbundkatalog

Einzelnachweise 

Lutherischer Geistlicher (18. Jahrhundert)
Person (Uelzen)
Person (Sulingen)
Deutscher
Geboren im 17. Jahrhundert
Gestorben im 18. Jahrhundert
Mann